Imię i nazwisko Iwan Michajłow nosili lub noszą m.in.:
 Iwan Michajłow (1896-1990) – bułgarski rewolucjonista i polityk
 Iwan Michajłow (1897-1982) – bułgarski generał, polityk komunistyczny,
 Iwan Michajłow (1891-1946) – rosyjski polityk i ekonomista
 Iwan Michajłow (ur. 1944) – bułgarski bokser, medalista olimpijski